Olší può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Olší, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Olší, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina